

Geografia 
 Tannenberg – comune della Germania, in Sassonia
 Tannenberg – nome tedesco di Stębark, località nel comune rurale di Grunwald, oggi in Polonia (Prussia orientale), sito di due battaglie e un memoriale:
 Battaglia di Grunwald – battaglia del 1410
 Battaglia di Tannenberg – battaglia del 1914
 Memoriale di Tannenberg – memoriale in ricordo dei soldati tedeschi caduti nella Battaglia di Tannenberg (1914)
 Tannenberg – nome tedesco di Tymbark, comune rurale nel sud della Polonia

Altro 
Tannenberg – film del 1932 diretto da Heinz Paul
Tannenberg – videogioco
Tannenberg – carattere tipografico creato nel 1935.
 Operazione Tannenberg – operazione durante l'occupazione tedesca della Polonia nel 1939